Karin Stanek – cantante polacca con cittadinanza tedesca
 Lubomir Staněk – pallavolista ceco
 Roman Staněk – pilota automobilistico ceco
 Tomáš Staněk – pesista ceco